Ciment ist der Name von

 James Ciment (* 1950), US-amerikanischer Schriftsteller
 Jill Ciment (* 1953), US-amerikanische Schriftstellerin
 Gilles Ciment (* 1962), Theoretiker des französischen Kinos und Comics, Stellvertretender Direktor des Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense
 Michel Ciment (* 1938), französischer Filmkritiker und Herausgeber des Magazins Positif